Daniel Carlsson (1976-), est un pilote suédois de rallye ;
 Daniel Carlsson (1977-), est un joueur de hockey sur glace suédois ;
 Daniel Carlsson est un champion de natation suédois.